Keila může být:

 Keila – město v Estonsku
 Keila (obec) – venkovská obec v Estonsku
 Keila (řeka) – estonská řeka